Alfonso Lacedelli – ex sciatore alpino ed ex bobbista italiano
Francesco Lacedelli – alpinista italiano
Giulia Lacedelli – giocatrice di curling italiana
Giuseppe Lacedelli – pittore italiano
Lino Lacedelli – alpinista italiano
Maria Grazia Lacedelli – giocatrice di curling italiana
Roberto Lacedelli – giocatore e allenatore di curling italiano
Roberto Lacedelli – ex sciatore alpino ed ex saltatore con gli sci italiano